Morarano (Atsinanana) plaats en gemeente in Madagaskar
 Morarano (Itasy) plaats in Madagaskar en gemeente in de regio Itasy
 Morarano (Vakinankaratra) plaats en gemeente in Madagaskar in het district Ambatolampy in de regio Vakinankaratra
 Morarano Chrome plaats en gemeente in Madagaskar in de regio Alaotra-Mangoro
 Morarano Gare plaats en gemeente in Madagaskar in de regio Alaotra-Mangoro